Akana est un nom propre.

Patronyme 

Akana et un patronyme.

Toponyme 

 Akana, un village du nord du Cameroun ;
 Akana, un village de la République du Congo ;
 Akana, une ville de l'Ogooué-Ivindo au Gabon ;
 Akana, une subdivision de ville dans la préfecture de Shimane à Honshū au Japon ;
 Akana (en russe, Акана), une ville de la République de Sakha, en Russie ;
 Akana, un village indien dans l'état de l'Assam ;
 Akana, un village indien au Bengale-Occidental.

Hydronyme 

 Akana, une rivière sur le sud de l'île de Honshū, au Japon.

Autre 
Akana peut aussi désigner :
 Akana, le nom du peuple Akan au Gabon.

Voir aussi 
 A'ana, un district des Samoa également connu sous le nom d'Akana